Pema (lhasa-tibetische Aussprache von pad ma [Sanskrit padma, „Lotos“]) steht für:
 einen Personennamen, siehe Liste tibetischer Namen und Titel #P–S
 Baima (Golog) in Amdo in der chinesischen Provinz Qinghai
 Jetsun Pema (* 1990), bhutanische Königin
 Pema (Dzongpen), bhutanischer Lokalfürst

PEMA steht für:
 Pennsylvania Emergency Management Agency, Staatsagentur für Katastrophenschutz in Pennsylvania, US